Ez a szócikk az észak-amerikai PlayStation Plus-tagoknak elérhető Instant Game Collection-játékokat sorolja fel.

PlayStation 3

PlayStation 4

PlayStation Vita

Egyéb platformok

Kapcsolódó szócikkek 
Instant Game Collection-játékok listája (PAL régió)
Games with Gold-játékok listája

Források